Ardennais peut faire référence à :
 Ardennais, habitant de l'Ardenne ou du département des Ardennes.
 Ardennais, race de chevaux de trait.
 L'Ardennais, nom d'un quotidien paraissant dans le département des Ardennes.
 Ardennais, langue romane.
 Place des Chasseurs Ardennais, place de Bruxelles.